A 2010–2011-es magyar nemzeti labdarúgó-bajnokság első osztálya (hivatalos nevén: Monicomp Liga 2010–11) tizenhat csapat részvételével 2010. július 30-án rajtolt, és 2011. május 22-én ért véget. A bajnokság két újonca a Szolnoki MÁV és a BFC Siófok csapata volt. A Debreceni VSC nem tudta megvédeni a bajnoki címét, a Videoton története során először lett bajnok.

A bajnokság csapatai 
A 2010–2011-es magyar nemzeti labdarúgó-bajnokság első osztályát tizenhat csapat részvételével rendezik, melyből öt fővárosi, tizenegy vidéki egyesület.

Változások az előző idényhez képest 
Feljutott a másodosztályból
 Szolnoki MÁV
 BFC Siófok
Kiesett a másodosztályba
 Nyíregyháza Spartacus
 Diósgyőri VTK

Végeredmény 

 |rowspan="8" style="background-color: #fafafa;" |

|rowspan="2" style="background-color: #fafafa;" |

A bajnok Videoton FC játékosai
Mladen Božović (montenegrói) (25/0),  Sebők Zsolt (1/0), Tomáš Tujvel (szlovák) (4/0) kapusok – André Alves dos Santos (brazil) (29/24), Marko Andić (szerb) (23/1), Bojan Djordjić (svéd-szerb) (4/0), Elek Ákos (26/4), Farkas Balázs (20/0), Gosztonyi András (23/3), Gyurcsó Ádám (1/0), Hidvégi Sándor (10/0), Horváth Gábor (5/0), Izing Martin (1/0), Lázár Pál (27/0), Lencse László (14/3), Lipták Zoltán (28/1), Damir Milanović (horvát) (3/0), Martin Mutumba (ugandai) (3/0), Nagy Dániel (19/0), Nemanja Nikolić (szerb) (24/8), Polonkai Attila (24/5), Sándor György (29/3), Szakály Dénes (15/1), Dušan Vasiljević (szerb) (27/4), Vaskó Tamás (26/0), Goran Vujović (montenegrói) (6/2).
Edző: Mezey György

Kereszttáblázat

Fordulók

Mérkőzések

Helyezések fordulónként 
A csapatok helyezései fordulóként, a kinyit gombra kattintva tekinthetőek meg

Vezetőedzők

Vezetőedző-váltások

Stadionok

Góllövőlista

Kupaszereplések

2010–2011-es UEFA-bajnokok ligája 
 Második selejtezőkör:
 Levadia Tallinn – Debreceni VSC (1–1, 2–3; a Debrecen 4–3-as összesítéssel jutott tovább)
 Harmadik selejtezőkör:
 FC Basel – Debreceni VSC (2–0, 3–1; az FC Basel 5–1-es összesítéssel jutott tovább. A Debreceni VSC az Európa-liga rájátszásában folytatta.)

2010–2011-es Európa-liga 
 1. selejtezőkör:
 KF Tirana – Zalaegerszegi TE (0–0, 1–0; a Tirana 1–0-s összesítéssel jutott tovább)
 FC Nitra – Győri ETO (2–2, 1–3; a Győri ETO 5–3-as összesítéssel jutott tovább)
 2. selejtezőkör:
 NK Maribor – Videoton (1–1, 2–0; az NK Maribor 3–1-es összesítéssel jutott tovább)
 Atirau FK – Győri ETO (0–3, 0–2; a Győri ETO 5–0-s összesítéssel jutott tovább)
 3. selejtezőkör:
 Montpellier Hérault – Győri ETO (1–0, 0–1, 11-esekkel 3–4; a Győri ETO 11-esekkel jutott tovább)
 Rájátszás:
 Liteksz Lovecs – Debreceni VSC (0–2, 1–2; a Debrecen 4–1-es összesítéssel jutott tovább)
 Dinamo Zagreb – Győri ETO (2–0, 2–1; a Dinamo Zagreb 4–1-es összesítéssel jutott tovább)
 Csoportkör:
 PSV Eindhoven – Debreceni VSC (2–1, 3–0)
 Sampdoria – Debreceni VSC (1–0, 0–2)
 Metaliszt Harkiv – Debreceni VSC (5–0, 2–1)
A Debrecen kiesett az Európa-ligából.

Kapcsolódó szócikkek
 2010–11 a magyar labdarúgásban
 2010–2011-es magyar labdarúgó-bajnokság (másodosztály)
 2010–2011-es magyar labdarúgókupa
 2010–2011-es magyar labdarúgó-ligakupa
 2011-es Borsodi teremlabdarúgó-bajnokság

Jegyzetek

További információk 
 A Magyar labdarúgó-szövetség hivatalos oldala 
 MLSZ-adatbank 

Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok
magyar 1